Королевский замок () — архитектурный и исторический памятник, находящийся в Варшаве, Польша. Здание, построенное в стиле барокко и классицизма, расположено по адресу: Замковая площадь, 4. Памятник национальной культуры. Внесён в Государственный реестр музеев. Первоначально резиденция мазовецких князей.

История

Первое укрепление 
Возведение деревянно-земляного укрепления на набережной Вислы в устье реки Камионки (ныне линия трассы W-Z) было связано с основанием города Варшавы. Обе инициативы приписываются князю Болеславу II Мазовецкому, правившему в 1294—1313 годах. Крепость (одна из немногих в среднем течении Вислы) служила защитой города и транспорта через реку Камион.

XIV век 
В первой половине XIV века замок-сторожевая башня превратился в главное укрепление на землях мазовецких князей. Во время правления Тройдена I (1314—1341) стал резиденцией варшавского кастеляна и одной из княжеских резиденций. При Казимире I (1349—1374) город, сформировавшийся вокруг цитадели, становится главным. Постепенно появились кирпичные постройки, превратившие цитадель в замок. С южной стороны была построена Большая башня (лат. Turris Magna), помимо оборонительной функции служившая жилым зданием; на севере была возведена сторожевая башня, носившая название «Журавль» с подъемным мостом; первый участок крепостной стены появился на юго-востоке. Вероятно, после оползня, произошедшего в результате наводнения в 1380-х годах, Януш I Старший (1374–1429) включил оставшуюся часть цитадели в новые городские стены и построил первую кирпичную резиденцию (лат. Lapidea).

Строительство современного замка 
Королевский замок был построен в 1598—1618 годах королём польским и великим князем литовским Сигизмундом Вазой на месте средневекового замка мазовецких князей. Дворец был воздвигнут на искусственном возвышении, имел форму пятиугольника и выделялся на фоне городской застройки 60-метровой Сигизмундовой башней, прообразом которой, по мнению некоторых авторов, послужили фортификационные сооружения Смоленска.

Замок подвергался грабежу во время шведского нашествия середины XVII века и Северной войны. Хотя и Ян Собеский, и Август III финансировали ремонтные работы, полномасштабное обновление обветшавшего строения связано с именем последнего короля, Станислава Августа Понятовского. По его инициативе вдоль Вислы было построено новое крыло с современными интерьерами в стиле классицизма, а старый замок был обстроен рядом новых залов и сооружений, включая протяжённый корпус королевской библиотеки, соединяющий замок с барочным дворцом «под бляхой».

 в Сенаторском зале Королевского замка состоялась коронация Николая I на Царство Польское.

В промежутке между мировыми войнами дворец, представлявший собой замысловатую смесь построек и перестроек разных эпох, был тщательно отреставрирован, и здесь водворился президент Игнаций Мосцицкий. С началом Второй мировой войны нацисты заминировали дворец и подвергли его планомерному и беспощадному разрушению.

После войны место, где некогда стоял замок, пустовало до 1971 г., когда сейм окончательно отказался от планов строительства современных правительственных зданий на его месте и принял решение восстановить дворец по сохранившимся фрагментам и фотографиям, по возможности придав ему ту форму, которую, как предполагается, он имел в начале XVII века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года. Аркады Кубицкого были переданы для пользования в 2009 году.

Ныне во дворце музей, где можно увидеть полотна Рембрандта (Ученый за пюпитром и Девушка в картинной раме) и Матейко («Стефан Баторий под Псковом»), старые виды Варшавы кисти Беллотто, а также урну с сердцем Тадеуша Костюшко.

Ежедневно, в 11:15 из часовой башни Королевского замка трубач подаёт сигнал: в это время остановились часы башни, когда шла бомбардировка Варшавы во время Второй мировой войны.

Галерея

Примечания

Литература 
 Andrzej Rottermund, Zamek Królewski w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-221-0746-3

 
Варшава
Появились в 1618 году
Здания и сооружения, заложенные в 1598 году
Здания и сооружения, построенные в 1618 году
Здания и сооружения Варшавы, утраченные в 1944 году
Здания и сооружения, построенные в 1974 году в Польше
Взорванные здания и сооружения Варшавы
Воссозданные дворцы Варшавы